Vorontsovo (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Vorontsovo (Nijni Nóvgorod), localitat de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia